Флинт може да се отнася за:

Градове 
 Флинт, град в Мичиган, САЩ
 Флинт, град в Уелс

Реки в САЩ 
 Флинт (река, Джорджия)
 Флинт (река, Мичиган)

Други 
 Флинт, герой от Покемон
 Флинт, вид оптично стъкло с висок показател на пречупване